Рейф Файнс, Рейф Натаніель Твіслтон-Вайкхем-Файнс (англ. Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, *22 грудня 1962, Саффолк, Велика Британія) — британський актор.
 Джозеф Файнс (; *27 травня 1970, Англія) — англійський кіноактор.
 Ранульф Файннс, Сер Ранульф Твіслтон-Вайкхем-Файннс OBE (англ. Ranulph Twisleton-Wykeham-Fiennes; народився 7 березня 1944, Глазго) — британський мандрівник.